Кали може да се отнася за:

 Кали, женско име.
 Кали, индуистка богиня.
 Кали, филипинско бойно изкуство.
 Кали, българска поп фолк певица.
 Кали, град в Италия.
 Кали, град в Колумбия.
 Кали, е гръцко военно укрепление, форт, от Втората световна война, част от Линията „Метаксас“

Вижте същоː
 Калиница, на гръцки Кали, село в Егейска Македония.